Mula je lahko:

 Mula, kopitar, križanec med konjem in oslom
 Mula (naziv), poimenovanje muslimanske verske osebnosti